Хрипков — фамилия; имеет женскую форму Хрипкова.
 Хрипков, Вадим Дмитриевич — архитектор
 Хрипков, Алексей Михайлович — лётчик-испытатель, майор
 Хрипков, Андрей Валентинович — российский футболист
 Хрипкова, Антонина Георгиевна (род. 1920) — советский педагог, доктор биологических наук, профессор.